Eureka steht für:

 ein Ausruf, der Archimedes zugeschrieben wird, siehe Heureka
 EUREKA, eine europäische Forschungsinitiative
 englischer Originaltitel eines naturphilosophischen Werkes des amerikanischen  Schriftstellers Edgar Allan Poe, siehe Heureka (Poe)
 Eureka (Zeitschrift), eine Zeitschrift der University of Cambridge
 Eureka TV, der Vorläufersender von ProSieben
 Eureka (1983), britisch-amerikanischer Film von Nicolas Roeg
 Eureka (2000), japanischer Film von Shinji Aoyama
 Eureka – Die geheime Stadt, US-amerikanische Fernsehserie
 (5261) Eureka, ein Asteroid des Hauptgürtels
 ein Spielzeug-Phonograph von Thomas Edison, siehe Phonograph #Schallplatten als essbare „Sprechende Schokolade“,
 Eureka Scientific, eine US-amerikanische Organisation
 Eureka Seven, ein Anime
 Eureka Stockade, ein Aufstand in Australien
 Eureka (Lisandro Alonso), angekündigtes Filmdrama von Lisandro Alonso

Motorfahrzeuge:
 Eureka (Automarke) (Frankreich, La Garenne-Colombes), 1906–1908
 Eureka Automobile Agency (USA, New York City NY), 1902 
 Eureka Motor Car Company (USA, Seattle WA), 1906–1907
 Eureka Motor Buggy Company (USA, Beavertown PA), 1907–1909
 Eureka Motor Car Manufacturing Company (USA, St. Louis MO), 1907–1909
 Eureka Company (USA, Rock Falls IL), 1908–1909

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eureka (Alabama)
 Eureka (Colorado)
 Eureka (Florida)
 Eureka (Illinois)
 Eureka (Indiana)
 Eureka (Kalifornien)
 Eureka (Kansas)
 Eureka (Louisiana)
 Eureka (Michigan)
 Eureka (Minnesota)
 Eureka (Missouri)
 Eureka (Montana)
 Eureka (Nevada)
 Eureka (North Carolina)
 Eureka (Ohio)
 Eureka (Pennsylvania)
 Eureka (South Carolina)
 Eureka (South Dakota), im McPherson County
 Eureka (Tennessee)
 Eureka (Texas)
 Eureka (Utah)
 Eureka (Virginia)
 Eureka (Washington)
 Eureka (West Virginia)
 Eureka (Wisconsin), im Winnebago County
 Eureka (Town, Polk County), Town(ship) in Wisconsin
 Eureka Center (Minnesota), im Polk County
 Eureka Center (Wisconsin)
 Eureka Mill (South Carolina)
 Eureka Park (Virginia)
 Eureka Place (Michigan)
 Eureka Springs (Arkansas)
 Eureka Springs (Mississippi)

außerhalb der Vereinigten Staaten:
 Eureka (Nunavut), Wetterstation auf der Ellesmere-Insel, Kanada
 Eureka (Neuseeland)

weitere geographische Objekte:

 Eureka Sound, eine Meerenge des Arktischen Ozeans
 Eureka Spurs, Felssporne im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch: 
 EURECA
 Eureka Township
 Heureka (Begriffsklärung)